Владúмир Алексéевич Блохúн (14 июня 1934, Калинин).

Семья 
 Отец Блохин Алексей Иванович — строитель, умер в июне 1941 года
 Мать Блохина (Кошелева) Елена Александровна — воспитательница детского сада
 Жена Блохина (Котова) Эльза Григорьевна
 Дети: Алексей (1963) и Ольга (1968)

Образование 
Окончил школу в городе Калинине с золотой медалью (1952).
Высшее образование — инженерный факультет Военной академии Тыла и Снабжения им. В. М. Молотова (1957).

Военная служба 
Белорусский военный округ (1957—1976), Забайкальский военный округ (1976—1979), Ставка Верховного Главнокомандующего на Восточном ТВД (1979—1982), Московский военный округ (1982—1984), Центральный аппарат Министерство обороны СССР и РФ (1984—1992).

Участник оказания помощи дружественным армиям Вьетнама и Кореи (1979).

Участник ликвидации последствий землетрясения в Армении (1988).

Участник вывода советских войск из Восточной Германии (1991).

Награды 
 Орден Красной Звезды (1979)
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1988)
 Орден «Знак Почёта»
 свыше 10 медалей

Примечания